Puchar Karaibów 1996 – ósma edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonej w Caribbean Football Union, jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Trynidadzie i Tobago w dniach 24 maja-7 czerwca 1996.

Zachowano formułę turnieju z poprzedniej edycji. Trynidad i Tobago jako obrońca tytułu oraz gospodarz, miał zapewniony udział w turnieju finałowym, a pozostałych uczestników wyłoniono w eliminacjach.

Eliminacje 

Do eliminacji zgłosiło się 19 reprezentacji. Trynidad i Tobago jako obrońca tytułu gospodarz turnieju został zwolniony z obowiązku przechodzenia przez eliminacje.

Grupa 1 

Pierwsza runda

Rewanżu nie rozgrywano.

Druga runda

Źródło:

Grupa 2 

Mecze rozgrywano w Basseterre, Saint Kitts i Nevis

Źródło:

Grupa 3 
Obydwa mecze rozgrywano w Port-au-Prince, Haiti

Źródło:

Grupa 4 

Rewanżu nie rozgrywano.

Źródło:

Grupa 5 

Pierwsza runda

Druga runda

Źródło:

Grupa 6 

 wycofała się z eliminacji.

Źródło:

Grupa 7 

Pierwsza runda

Druga runda

Źródło:

Turniej finałowy 

Legenda:

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Puchar Karaibów 1996

TRYNIDAD I TOBAGO 5. TYTUŁ

Zobacz też 

 Wyniki meczów o Puchar Karaibów

Przypisy